The Electric Light Orchestra — дебютний студійний альбом гурту Electric Light Orchestra. Виданий у грудні 1971 в Британії і березні 1972 в США. У США альбом був випущений під назвою No Answer через недолугість працівників лейблу United Artists Records. Секретарці не вдалося зконтактувати по телефону з менеджером колективу, тож вона занотувала у своїх нотатках No Answer (), інші ж працівники розцінили цей надпис як справжню назву альбому.

Список пісень 
 «10538 Overture» — 5:32
 «Look at Me Now» — 3:17
 «Nellie Takes Her Bow» — 5:59
 «The Battle of Marston Moor (July 2nd 1644)» — 6:03
 «First Movement (Jumping Biz)» — 3:00
 «Mr. Radio» — 5:04
 «Manhattan Rumble (49th Street Massacre)» — 4:22
 «Queen of the Hours» — 3:22
 «Whisper in the Night» — 4:50

Британське видання (як The Electric Light Orchestra) 
 Грудень 1971 Harvest SHVL 797
 Листопад 1983 Fame FA 3084

Американське видання (як No Answer) 
 Березень 1972 United Artists 5573
 1978 Jet (CBS) 35524

Посилання 
Allmusic: огляд 

Альбоми Electric Light Orchestra
Дебютні альбоми 1971
Англомовні музичні альбоми
Альбоми United Artists Records